Noma — infecção bacteriana
Noma (Flórida) — vila no condado de Holmes, estado da Flórida, Estados Unidos
Noma (restaurante) — restaurante em Copenhagen

Desambiguações de topônimos